Spirite peut faire référence à :
 Spiritisme

Littérature 
 Spirite, nouvelle de Théophile Gautier, parue en 1865.

Voir aussi 
 Doctrine spirite
 La Revue spirite